Sa Canova bezeichnet:
 
 Sa Canova de Campos,  Örtlichkeit in der Gemeinde Campos auf Mallorca 
 Sa Canova d’Artà, Landschaft in der Gemeinde Artà auf Mallorca
 S’Arenal de Sa Canova, Strand in der Gemeinde Artà auf Mallorca
 Talaiotische Siedlung von Sa Canova in der Gemeinde Artà auf Mallorca